Adriano Bardin (n. 1944) allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Bianca Giulia Bardin (n. 2000) calciatrice italiana
 Jean Bardin (1732-1809), pittore francese
 John Franklin Bardin (1916-1981), scrittore statunitense